Csehország
 Klokočov, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Szlovákia
 Hajagos (1899-ig Klokocsó, szlovákul Klokočov), község a Kassai kerület Nagymihályi járásában
 Klokocsóvölgy (szlovákul Klokočov), község a Zsolnai kerület Csacai járásában